

Tattica militare
Terra bruciata – tattica utilizzata in guerra

Cinema
Terra bruciata (Ambush at Tomahawk Gap) – film diretto da Fred F. Sears (1953)
Terra bruciata – film diretto da Andres Pfäffli (1995)
Terra bruciata – film diretto da Fabio Segatori (1999)
Terra bruciata! Il laboratorio italiano della ferocia nazista – film diretto da Luca Gianfrancesco (2017)

Colori
Terra di Siena bruciata – gradazione di marrone
Terra di Umbria bruciata  – gradazione di marrone

Letteratura
Terra bruciata (The Burning World) – romanzo di fantascienza scritto da J.G. Ballard (1964)
 Terra bruciata – romanzo giallo del 2012 di Annamaria Fassio
 Terra bruciata – romanzo del 2008 di Piero Russo

Televisione
Terra bruciata (Schorched Earth) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1